Abel Vera González, nacido el 18 de mayo de 1909 en Murcia, España) y fallecido el 4 de febrero de 1939, fue un ciclista español profesional entre 1925 y 1936, que compitió fundamentalmente en pruebas de carretera. Con apenas 16 años empezó a cosechar triunfos con su bicicleta y pronto se convirtió en una joven promesa del ciclismo regional, pero tan prometedora carrera quedaría truncada por su prematuro fallecimiento.

Referencias 

Ciclistas de España
Deportistas de Murcia
Ciclistas fallecidos en competición